Concepción (španjolski za "začeće", u smislu Bezgrješnog začeća vjersku dogmu) je naziv mnogih gradova i sela. Najveće je Concepción u Čileu, konurbacija u kojoj živi više od milijun ljudi.

Argentina
Concepción del Uruguay, Entre Ríos 
Concepción de la Sierra Department, Misiones
Concepción de la Sierra
Department Concepción (Argentina), Corrientes
Concepción, Corrientes
Čile
Pokrajina Concepción (Čile)
Concepción (Čile)
Gvatemala
Concepción Chiquirichapa
Concepción Huista
Concepción Las Minas
Concepción Tutuapa
Concepción, Sololá
Kolumbija
Concepción, Antioquia
Concepción, Santander 
Meksiko
Concepción, Campeche
Concepción, Tabasco 
Paragvaj
Concepción, Paragvaj
Department Concepción (Paragvaj)
Peru
Pokrajina Concepción (Peru)
Concepción, Junín
Filipini
 Concepcion, Iloilo
 Concepcion, Misamis Occidental
 Concepcion, Romblon
 Concepcion, Tarlac
Venezuela
Concepción, Zulia 
SAD
Concepcion (Teksas)
Nuestra Senora de la Purisima Concepcion de Acuna, Teksas

Ostalo:
Concepción (vulkan) - vulkan u Nikaragvi
Bitka kod Concepción - Bitka u Ratu za neovisnost Teksasa
Concepción (brod) - Brod u Čileansokj Mornarici
Concepción (San Blas) - brod iz Pomorskog Zavoda San Blasa, istaknut u istraživanju obale Britanske Kolumbije
Dave Concepción, bivši Major League Baseball igrač

Još pogledaj:
La Concepción